Behles ist der Name von:

 Edmondo Behles (1841–1921), deutscher Fotograf
 Eugen Behles (1846–1919), deutscher Architekt
 Ferdi Behles (* 1929), saarländischer Politiker
 Behles Bus, Busunternehmen in Kreis St. Wendel

Siehe auch:
 Beles
 Behle